Dieser Artikel behandelt die nigerianische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2015 in Kanada. Nigeria nahm als einzige afrikanische Mannschaft zum siebten Mal an der WM-Endrunde teil und traf dabei unter anderem auf Ex-Weltmeister USA. Nigeria schied zum sechsten Mal in der Gruppenphase aus. Die Mannschaft hatte sich als Sieger der Afrikameisterschaft 2014 qualifiziert und dabei alle Spiele gewonnen.

Qualifikation 
Nigeria musste sich zunächst für die Afrikameisterschaft 2014 qualifizieren. Dabei sollte die Mannschaft in der ersten Runde gegen Sierra Leone antreten. Da Sierra Leone zurückzog, wurde kampflos die zweite Runde erreicht. In der zweiten Runde konnte sich die Mannschaft gegen Ruanda durchsetzen. Nach einem 4:1 im Auswärtsspiel, wurde das Heimspiel mit 8:0 gewonnen und damit die Afrikameisterschaft in Namibia erreicht.

Gruppenphase

Halbfinale 

Bereits mit dem Finaleinzug war Nigeria für die WM-Endrunde qualifiziert.

Finale 

Beste Torschützinnen waren Desire Oparanozie mit 9 Toren, die auch beste Torschützin des Turniers war, und U-20-WM-Torschützenkönigin Asisat Oshoala mit 8 Toren (davon jeweils 4 in der Qualifikation) sowie Esther Sunday (3, davon 2 in der Qualifikation).

Vorbereitung 
Am 22. März in Bamako (1:1) sowie am 11. April in Abuja (8:0) fanden Spiele gegen Mali im Rahmen der Qualifikation für die Afrikaspiele statt. Am 22. und 29. Mai sollte Mali dann auch Gegner in der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2016, zog aber zurück. Am 25. Mai spielen sie gegen WM-Gastgeber Kanada ein Spiel hinter verschlossenen Türen.

Die Mannschaft

Aufgebot 
Der Kader von 23 Spielerinnen (davon drei Torhüterinnen) musste dem FIFA-Generalsekretariat spätestens zehn Werktage vor dem Eröffnungsspiel mitgeteilt werden. Am 20. Mai wurde eine Liste mit 28 Spielerinnen veröffentlicht, die nach Kanada fliegen würden, in der aber zwei Spielerinnen doppelt aufgeführt wurden. Neben einigen erfahrenen Spielerinnen, die schon bei den letzten WM-Endrunden zum Einsatz kamen, wurden auch junge Spielerin nominiert, die 2014 bei der U-20-Weltmeisterschaft den 2. Platz belegten, darunter die Torschützenkönigin und beste Spielerin des Turniers Asisat Oshoala. Während laut einer Pressemeldung auf die dreimalige 39-jährige WM-Teilnehmerin Perpetua Nkwocha verzichtet wurde, stand sie dennoch im von der FIFA gemeldeten Kader und wurde auch einmal eingesetzt.

Nicht berücksichtigte Spielerinnen

Spiele bei der Weltmeisterschaft 

Bei der Auslosung der Gruppen war Nigeria nicht gesetzt und wurde der Gruppe D mit Mittel- und Nordamerikameister USA zugelost.

Zudem trifft die Mannschaft auf Australien und Schweden. Gegen Australien hat Nigeria noch nie gespielt. Gegen die USA gab es bisher vier Spiele, die alle verloren wurden. Gegen Schweden gab es bisher drei Spiele, von denen auch keins gewonnen wurde. Zwei Spiele wurden verloren, das letzte in der WM-Vorrunde 2007 endete remis.

Die Gruppe gilt als stärkste der WM; es war die einzige mit vier Mannschaften, die bei ihren letzten kontinentalen Titelkämpfen mindestens das Halbfinale erreichten. In der FIFA-Weltrangliste vor der WM liegt Nigeria zwar nur auf Platz 33, aber die Gruppengegner USA auf Platz 2, Schweden auf Platz 5 und Australien auf Platz 10; Gruppenschnitt = 12,5.

Nigeria zeigte nur im ersten Spiel gegen Schweden erfrischenden Angriffsfußball. Zwar mussten die jungen Nigerianerinnen nach zwei Ecken der Schwedinnen ihrer Unerfahrenheit Tribut zollen und gerieten mit 0:2 in Rückstand. Durch jugendlichen Elan konnten sie aber das Spiel drehen, wobei sich insbesondere die Torschützenkönigin und beste Spielerin der U-20-WM des Vorjahres Asisat Oshoala auszeichnen konnte. Zwar reichte es am Ende nur zu einem 3:3, das Spiel machte aber Hoffnung auf Mehr. Diese Hoffnung erfüllte sich aber im Spiel gegen Australien nicht. Die Nigerianerinnen wirkten müde und fanden nie zu ihrem Spiel. Lediglich die Einwechslung von Perpetua Nkwocha sorgte für Aufmerksamkeit, die damit für vier Tage zur ältesten WM-Spielerin wurde. Nach dem Spiel wurde auch noch Ugo Njoku wegen einer von der Schiedsrichterin übersehenen Tätlichkeit für das nächste Spiel gesperrt. Im letzten Spiel gegen die USA verloren sie dann nicht nur das Spiel mit 0:1, sondern auch Sarah Nnodim durch eine Gelb-rote Karte und Nkwocha ihren Altersrekord an Christie Rampone. Nigeria schied damit zum sechsten Mal in der Vorrunde aus.

Einzelnachweise

Weblinks 
 AWC 2014 Qualifiers (2014)
 tn mobile 9th African Women Championship-Namibia

Nigeria
2015